Hrvatska:
 Tuk (Rovišće), naselje u općini Rovišće
 Tuk (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog
 Tuk Bjelopoljski, naselje u općini Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija
 Tuk Mrkopaljski, naselje u općini Mrkopalj, Primorsko-goranska županija
 Tuk Vojni, naselje u općini Mrkopalj, Primorsko-goranska županija

Mađarska:
 Tuk (Peštanska županija, Mađarska)